Руй Пе́дру душ Са́нтуш Патри́сиу (; род. , Марразеш, Португалия) — португальский футболист, вратарь клуба «Рома» и сборной Португалии. Чемпион Европы 2016 года.

Клубная карьера

«Спортинг» 
В раннем детстве Патрисиу играл на позиции нападающего. Через какое-то время мальчика, уже выступавшего на позиции вратаря, заметил скаут лиссабонского «Спортинга», который пригласил Руя в молодёжную академию.

19 ноября 2006 года Патрисиу дебютировал в чемпионате Португалии в матче против «Маритиму» (1:0). За 15 минут до конца игры Руй отразил пенальти. Этот матч стал для голкипера единственным в сезоне.

Перед началом следующего сезона команду покинул многолетний первый номер Рикарду Перейра. Патрисиу смог выиграть конкуренцию у ветерана Тиагу и сербского новичка Владимира Стойковича, и стал основным вратарём команды. 27 ноября 2007 года Руй провёл свой первый матч в Лиге чемпионов УЕФА, выйдя на поле в гостевом матче пятого тура группового этапа против «Манчестер Юнайтед» (1:2).

В этом сезоне «Спортинг» выиграл Кубок Португалии, а в чемпионате финишировал вторым. Патрисиу принял участие в 28 матчах, а в январе был назван лучшим молодым игроком португальской лиги.

В межсезонье молодым вратарём заинтересовался итальянский гранд «Интер», но трансфер не состоялся. 16 августа 2008 года Руй принял участие в матче за Суперкубок Португалии против «Порту». Патрисиу смог отразить пенальти Лучо Гонсалеса. Матч закончился победой «Спортинга» со счётом 2:0.

В сезоне 2008/2009 Патрисиу принял участие в 33 матчах, став лучшим молодым игроком чемпионата. В следующем сезоне Руй сыграл в 51 матче, пропустив 55 мячей. В сезоне 2010/11 Патрисиу остался основным вратарём команды, несмотря на приход опытного немца Тимо Хильдебранда.

24 октября 2016 года Руй был одним из 30 игроков, номинированных на Золотой мяч 2016 года, вместе с товарищами по сборной Португалии Пепе и Криштиану Роналду. 18 февраля 2017 года он принял участие в своей 400-й игре за «Спортинг», став лучшим игроком матча в домашнем матче с «Риу Ави» (1:0).

«Вулверхэмптон» 
Летом 2018 года Патрисиу расторг контракт со «Спортингом» и на правах свободного агента перешёл в английский «Вулверхэмптон Уондерерс», подписав контракт на 4 года.

Патрисиу решил носить номер 11 в составе «Волков», а не привычную для вратарей 1-й номер, в честь Карла Икеме, который только что вышел на пенсию после лечения от острой лейкемии. 11 августа 2018 года Патрисиу дебютировал в английской Премьер-лиге в домашнем матче против «Эвертона». Он сыграл девять сухих матчей в сезоне - это клубный рекорд «Волков».

«Рома» 
В июле 2021 года Патрисиу перебрался в итальянскую «Рому», подписав контракт на 3 года. Сумма трансфера составила 11,5 млн. евро без учёта бонусов. В новом клубе португальский голкипер взял 1-й номер. 22 августа 2021 года Патрисиу дебютировал в итальянской Серии А в матче против «Фиорентины».

Международная карьера 
Патрисиу выступал за молодёжные сборные Португалии разных уровней.

29 января 2007 года Луис Фелипе Сколари вызвал Руя в основную команду на товарищеский матч против Италии, однако участия в игре футболист не принял.

В возрасте 20 лет голкипер попал в заявку сборной на Евро-2008, но на поле так и не вышел, уступив место в стартовом составе Рикарду Перейра. Португальцы завершили борьбу на стадии четвертьфинала.

В 2010 году Патрисиу оказался одним из шести игроков, попавших в заявку сборной на чемпионат мира в ЮАР, но не вошедших в итоговый список. На мировое первенство в итоге отправились Эдуарду, Бету и Даниэл Фернандеш.

17 ноября 2010 года Руй дебютировал за сборную Португалии в товарищеском матче против сборной Испании (4:0), заменив в перерыве Эдуарду. Через некоторое время Патрисиу стал основным вратарём сборной.

На чемпионате Европы 2012 года португальцы дошли до полуфинала, уступив в серии пенальти испанцам (4:2), при этом Руй смог отразить пенальти Хаби Алонсо.

На чемпионате мира 2014 года Патрисиу принял участие в матче против сборной Германии (0:4), в котором получил травму.

На чемпионате Европы 2016 года Руй пропустил всего 4 мяча на групповом этапе (1 гол от Исландии и 3 гола от Венгрии). Благодаря уверенной игре Патрисиу на стадии плей-офф (в матче 1/4 финала против Польши он отразил пенальти Якуба Блащиковски) португальцы смогли дойти до финала, где одержали победу над сборной Франции со счётом 1:0. Позже Руй был включён в символическую сборную турнира.

На Кубке конфедераций 2017 года Португалия добралась до полуфинала, где в серии пенальти уступила сборной Чили (0:3). Патрисиу принял участие во всех пяти матчах, пропустив всего 2 мяча.

На чемпионате мира 2018 года Руй вместе со сборной дошёл до 1/8 финала, уступив Уругваю (1:2).

Личная жизнь 
12 июня 2011 года Руй Патрисиу женился. Имя избранницы голкипера — Джоана.

Статистика

Клубная статистика 
Данные на 25 мая 2022 года

Матчи за сборную 

Итого: сыграно матчей: 75 / пропущено голов: 64 / «сухие» матчи: 35; победы: 46, ничьи: 13, поражения: 16.

Достижения 
«Спортинг»
 Обладатель Кубка Португалии (3): 2006/07, 2007/08, 2014/15
 Обладатель Кубка португальской лиги: 2017/18
 Обладатель Суперкубка Португалии (3): 2007, 2008, 2015

«Рома»
 Победитель Лиги конференций УЕФА: 2021/22

Португалия
 Бронзовый призёр чемпионата Европы: 2012
 Чемпион Европы: 2016
 Бронзовый призёр Кубка конфедераций: 2017
 Победитель Лиги наций: 2018/19

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте «Вулверхэмптон Уондерерс» 
 Профиль футболиста на сайте Португальской футбольной федерации 

Футболисты Португалии
Игроки сборной Португалии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Португалии по футболу
Чемпионы Европы по футболу
Игроки ФК «Спортинг» Лиссабон
Игроки ФК «Вулверхэмптон Уондерерс»
Игроки ФК «Рома»